Het PBA seizoen 2012/13 was het 38e seizoen van de Filipijnse professionele basketbalcompetitie PBA. Het seizoen dat begon op 30 september 2012 en duurde 25 oktober 2013, bestond uit drie afzonderlijke competities. De eerste competitie was de The Philippine Cup, waarin alleen Filipijnse spelers deel mochten nemen. Deze competitie werd gewonnen door Talk 'N Text. Daarna volgde de Commissioner's Cup, waarin de teams de mogelijkheid hadden om buitenlanders van onbeperkte lengte te gebruiken. In deze competitie waren de Alaska Aces de sterkste. De laatste competitie van het seizoen betrof de Governors Cup. Ook hierin mochten buitenlanders toegevoegd worden aan de teams, maar die dienden wel maximaal 6 feet en 5 inch te zijn. De Governors Cup werd gewonnen door de San Mig Coffee Mixers

De PBA draft van 2012 werd gehouden op in  Robinsons Midtown Mall op 19 augustus 2012. Junmar Fajardo werd daarbij als eerste gekozen door Petron Blaze Boosters.

Philippine Cup 
De wedstrijden om de Philippine Cup van 2012/2013 vonden plaats van 30 september 2012 tot en met 16 januari 2013. In de finale werden de Rain or Shine Elasto Painters met 4-0 verslagen door de Talk 'N Text Tropang Texters. Jason Castro van Talk 'N Text werd tot beste speler van de competitie uitgeroepen en teamgenoot Ranidel De Ocampo was de meest waardevolle speler (MVP) van de finalewedstrijden.

Elimininatieronden

Playoffs

Finale

Commissioner's Cup 
Om ruimte te creëren voor de voorbereiding van het Filipijns nationaal basketbalteam) in de voorbereiding voor het Aziatisch kampioenschap basketbal 2013, dat in Manilla wordt gehouden, heeft het bestuur van de PBA besloten om het begin van de Governors' Cup op te schuiven naar augustus. De Commissioner's Cup zal langer duren dan de laatste jaren gebruikelijk, tot eind mei. Daarbij wordt het format van de Philippine Cup gebruikt. De wedstrijden om de Commissioner's Cup van 2013 begonnen op 8 februari 2013.

De wedstrijden om de Commissioner's Cup van 2013 vonden plaats van 8 februari 2011 tot en met 6 mei 2011. In de finale werden de Barangay Ginebra San Miguel met 3-0 verslagen door de Alaska Aces. LA Tenorio van Barangay Ginebra San Miguel werd tot beste speler van de competitie uitgeroepen. Robert Dozier van de Alaska Aces werd tot meest waardevolle speler (MVP) van de finalewedstrijden uitgeroepen en ploeggenoot Sonny Thoss was de beste buitenlandse speler.

Eliminatieronden

Finaleronden

Finale

Governors Cup 
De wedstrijden om de Governors Cup vonden plaats van 14 augustus tot en met 25 oktober 2013. Om het Filipijns nationaal basketbalteam de kans te geven om met een zo sterk mogelijk team deel te nemen aan het Aziatisch kampioenschap basketbal 2013 was de start van dit toernooi later dan in voorgaande jaren gebruikelijk. In de finale werden de Petron Blaze Boosters met 4-3 verslagen door de San Mig Coffee Mixers. Arwind Santos van Petron Blaze werd tot beste speler van de competitie uitgeroepen. Marc Pingris en Marqus Blakely van Rain or Shine waren respectievelijk meest waardevolle speler (MVP) van de finalewedstrijden en beste buitenlandse speler van de competitie.

Elimininatieronden

Finaleronden

Finale

Individuele prijzen

Referenties 

Philippine Basketball Association
Basketbal in 2012
Basketbal in 2013